Галактио́н (от  — молоко) — мужское имя, древнегреческого происхождения. Значение: «молочный/Млечный Путь, галактика». Gala (молоко) являлось эпитетом греческих богов Зевса и Аполлона.

Именины 
 25 января, 5 июля, 7 октября; кроме того 18 ноября — вместе с Епистимой

Известные носители 
 Галактион (ум. 1609) — епископ Русской церкви, архиепископ Суздальский, Тарусский, Калужский и Шуйский.
 Галактион — епископ Сарайский (Сарский) и Подонский (Крутицкий).
 Галактион и Епистима (III или начало IV века) — христианские мученики.

 Галактион Белозерский (середина XV века — 1506) — блаженный, Христа ради юродивый, местночтимый Ферапонтова монастыря.
 Галактион Вологодский (1535—1612) — преподобный Русской церкви.

 Галактион (Кордун) (1883—1959) — первый предстоятель неканонической Православной старостильной церкви Румынии.
 Галактион (Табаков) (род. 1946) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Галактион (Урбанович-Новиков) (1870—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Фамилия 
 Галактион, Гала — священник Румынской православной церкви, теолог и писатель, эссеист, журналист, общественный деятель.

См. также 
 Галактионов

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Страницы значений:Тёзки